Leisner ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Leisner-Egensperger (* 1970), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Emmi Leisner (1885–1958), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran/Alt)
 Georg Leisner (1870–1957), deutscher Prähistoriker und Archäologe
 Gustav Leisner (1877–1947), deutscher völkischer Schriftsteller, siehe Ellegaard Ellerbek
 Karl Leisner (1915–1945), deutscher Priester, Märtyrer der katholischen Kirche
 Lorenz Leisner (1906–1995), deutscher Maler und Zeichner
 Regine Leisner (* 1954), deutsche Autorin historischer Romane
 Vera Leisner (1885–1972), deutsche Prähistorikerin
 Walter Leisner (* 1929), Professor für Öffentliches Recht
 Walter Georg Leisner (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler
 Willi Leisner (1899–1965), deutscher Publizist
 Wulf Leisner (1907–1977), deutscher Journalist, Dramaturg, Regisseur, Intendant

Siehe auch:
 Leißner
 Leistner